

Рудзічка — село в гміні Прудник Прудницького повіту Опольського воєводства
 Рудзічка — село в гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства